Revolver Magazine (Amerikaans tijdschrift), een Amerikaans muziektijdschrift
 Lust for Life (tijdschrift), een Nederlands muziektijdschrift dat begon onder de naam Revolver Magazine